Vieillevigne ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Vieillevigne (Haute-Garonne)
 Vieillevigne (Loire-Atlantique)